Seznam brigad z zaporedno številko 84.

Seznam 
 Pehotne
 84. pehotna brigada (Združeno kraljestvo)

 Oklepne
 84. tankovska brigada (ZSSR)

 Marinske
 84. pomorska strelska brigada (ZSSR)

 Logistične
 84. materialno podporna brigada (ZSSR)

Glej tudi